Der Samsung Challenger 2007 war ein Tennisturnier, das vom 12. bis 18. März 2007 in Ho-Chi-Minh-Stadt stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2007 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 143 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 208 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 39 kB)

ATP Challenger Series 2007
Tennisturnier in Ho-Chi-Minh-Stadt